Deception pode se referir a:

Filmes
Deception (1946), com Bette Davis e Claude Rains
 Deception (1975), baseado na história de Friedrich Durrenmatt
 Deception, título britânico para Reindeer Games, filme com Ben Affleck, Gary Sinise e Charlize Theron
 Deception (1993), com Andie MacDowell e Liam Neeson
 Deception (2003), com Dina Meyer e Anna Silk
 Deception (2008), com Hugh Jackman e Ewan McGregor

Jogos
 Deception III: Dark Delusion (1999), desenvolvido para o playstation Sony
 Mortal Kombat: Deception

Séries de televisão
Deception, série de drama criminal

Desambiguação